Константи́н Су́хов:
 Сухов, Константин Васильевич (1923—2003) — Герой Советского Союза, командир эскадрильи.
 Сухов, Константин Иванович (1867—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик. Примечания